Gänswiesenbach ist ein Gewässername:

 Gänswiesenbach (Aischbach), rechter Oberlauf des Aischbachs (linker Oberlauf des Beutenbachs) bei Gerlingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gänswiesenbach oder Gänswiesengraben oder Bach von Erzhausen, linker Zufluss des Hegbachs gegenüber Mörfelden, Stadt Mörfelden-Walldorf, Kreis Groß-Gerau, Hessen

Siehe auch:
 Gänswiesengraben